

Patronymes 

 Anna Witt (née en 1981), artiste contemporaine allemande ;
 Christian Friedrich Witt (1660-1716), compositeur allemand ;
 Claus Peter Witt (1932-2017), réalisateur et scénariste allemand ;
 David Witt (né en 1973), joueur de tennis professionnel américain ;
 Friedrich Witt (1770-1837), compositeur allemand ;
 Emily E. Witt, mathématicienne américaine ;
 Gustav Witt (1866-1946), astronome allemand ;
 Franz Xaver Witt (1834-1888), prêtre et musicologue allemand ;
 Fritz Witt (1908-1944), général allemand ;
 Ernst Witt (1911-1991), mathématicien allemand ;
 Joachim Witt (né en 1949), musicien allemand ;
 Hartmut Witt (né en 1957), auteur allemand de jeux de société ;
 Katarina Witt (née en 1965), patineuse allemande ;
 Katharina Witt (née en 1979), joueuse de squash allemande ;
 Alicia Witt (née en 1975), actrice, scénariste, productrice et réalisatrice américaine ;
 Brendan Witt (né en 1975), joueur canadien de hockey sur glace.

Toponyme 

 Witt, une petite ville du comté de Montgomery dans l'Illinois aux États-Unis.

Voir également
 Museum Witt, un musée en Allemagne
 Witt Weiden, vente par correspondance en Allemagne